Bayerische Flugzeugwerke (BFW) is de voorloper en juridische voorganger van Bayerische Motoren Werke. Toen de firmanaam nog BFW was werden er behalve vliegtuigen al motorfietsen gemaakt, die echter nog niet de naam BMW mochten dragen.

Bayerische Flugzeugwerke ontstond in 1916 na het faillissement van de Otto-Werke van Gustav Otto. De oprichtingsdatum van de Bayerische Flugzeugwerke wordt door Bayerische Motoren Werke nog steeds gezien als hun oprichtingsdatum, ook al bestond er voor die tijd een bedrijf dat zich een tijdlang BMW noemde.

Na de Eerste Wereldoorlog mochten zij geen vliegtuigen meer bouwen en gingen andere producten maken, zoals meubilair en motorfietsen. Zo werd in 1921 door Curt Hanfland de Flink ontwikkeld. Deze had een 143 cc tweetaktmotor die ook onder de naam Kurier aan derden geleverd werd. 

In hetzelfde jaar kregen de BMW-constructeurs Martin Stolle en Max Friz opdracht een zwaardere motor te ontwikkelen. Omdat Stolle een Douglas had werd deze als voorbeeld genomen en zo ontstond de BMW M2B15, de “Bayernmotor”. Deze werd aan BFW geleverd dat er de Helios mee bouwde. 

Net als de Flink werd dit geen succes, maar toen BFW in 1922 de motorendivisie van de voormalige Rapp Motorenwerke en de naam BMW overnam draaide Friz de motor 90 graden in het frame en was de eerste BMW-motorfiets, de R 32, geboren. Deze eerste BMW motorfiets kwam in 1923 op de markt, het jaar dat BFW werd omgedoopt tot Bayerische Motoren Werke AG. Het oorspronkelijke bedrijf BMW was toen reeds hernoemd in Süddeutsche Bremsen AG.

Duits historisch motorfietsmerk
BMW
Duits vliegtuigbouwer